Bleistraße ist der Name folgender Straßen:
 Bleistraße in Göppingen
 Bleistraße in Mölln
 Bleistraße in Niederberg (Erftstadt)
 Bleistraße in Stralsund
 Bleistraße in Völkermarkt